Grupp B i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 12 och 21 juni 2021 på Parken i Köpenhamn och Krestovskij stadion i Sankt Petersburg.

Tabell

Matcher

Danmark mot Finland

{{Resultat med trupp|id=DEN-FIN
|nr       = 3
|bild     = DEN-FIN 2021-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Joel Pohjanpalo
|arena    = Parken
|spelplats= Köpenhamn
|publik   = 13790
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Christian Eriksen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=BEL-RUS
|nr       = 4
|bild     = BEL-RUS 2021-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Romelu Lukaku Thomas Meunier 
|mål2     = 
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 26264
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Romelu Lukaku
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Finland mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=FIN-RUS
|nr       = 15
|bild     = FIN-RUS 2021-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Aleksej Mirantjuk
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 24540
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Aleksej Mirantjuk
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Belgien

{{Resultat med trupp|id=DEN-BEL
|nr       = 16
|bild     = DEN-BEL 2021-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Yussuf Poulsen 
|mål2     =  Thorgan Hazard Kevin De Bruyne
|arena    = Parken
|spelplats= Köpenhamn
|publik   = 23395
|rapport2 = Rapport
|domare   =  
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Romelu Lukaku
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=RUS-DEN
|nr       = 27
|bild     = RUS-DEN 2021-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Artjom Dzjuba 
|mål2     =  Mikkel Damsgaard Yussuf Poulsen Andreas Christensen Joakim Mæhle
|arena    = Parken
|spelplats= Köpenhamn
|publik   = 23644
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Andreas Christensen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Finland mot Belgien

{{Resultat med trupp|id=FIN-BEL
|nr       = 28
|bild     = FIN-BEL 2021-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Lukáš Hrádecký Romelu Lukaku
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 18545
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kevin De Bruyne
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Anmärkningslista

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

Grupp B